Блъсков може да се отнася за:
 Андрей Блъсков (1857-1943), български офицер
 Димитър Блъсков (1842-1873), български писател
 Илия Блъсков (1830-1913), български писател
 Рашко Блъсков (1819-1884), български писател
 Ростислав Блъсков (1884-1921), български политик